Тиона може да се отнася до:

 Тиона – митологична фигура
 Тиона – спътник на Юпитер